Casiano José Chavarría (* 3. August 1901; † unbekannt) war ein bolivianischer Fußballspieler.

Karriere 
Mit der Nationalmannschaft Boliviens nahm der Abwehrspieler am Campeonato Sudamericano 1926 teil. Chavarría wurde in drei Partien gegen Chile (1:7), Paraguay (1:6) und Uruguay (0:6) eingesetzt; im zweiten Spiel der Meisterschaft gegen Argentinien (0:5) kam er nicht zum Einsatz. Bei der Campeonato Sudamericano 1927 lief der Bolivianer bei drei weiteren Spielen gegen Argentinien (1:7), Uruguay (0:9) und Peru (2:3) für die Nationalmannschaft auf. Im Juli 1930 stand der Spieler von Calavera La Paz bei der ersten Weltmeisterschaft in Uruguay im Kader der Nationalmannschaft. Chavarría kam unter Trainer Ulises Saucedo in beiden WM-Spielen gegen Jugoslawien (0:4) und Brasilien (0:4) zum Einsatz.

Zwischen 1926 und 1930 wurde Chavarría in acht der neun ersten Länderspiele der bolivianischen Nationalmannschaft eingesetzt.

Weblinks

Einzelnachweise 

Fußballnationalspieler (Bolivien)
Geboren 1901
Gestorben im 20. oder 21. Jahrhundert
Mann
Bolivianer
Teilnehmer an einer Fußball-Weltmeisterschaft (Bolivien)